Кукла може да се отнася за:
 кукла – предмет, предимно детска играчка
 секс-кукла – еротична играчка за възрастни
 кукла – имитирана пачка банкноти чрез пачка изрезки
 „Кукла“ – роман от Болеслав Прус от 1889 г.
 „Кукли“ – японски филм от 2002 г.
 „Куклен дом“ – пиеса от Хенрик Ибсен от 1879 г.
 куклен театър – театър с кукли

Вижте също 
 Куклен – град в България